Amagá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Amagá (ort), Antioquia, 
 Amagá (kommun), Antioquia,